Summer House steht für:

Gebäude:
 Ahearn House and Summer House, Wohngebäude in Wellfleet, Massachusetts, Vereinigte Staaten
 John M. Spicer Summer House and Farm, im Kandiyohi County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 Thompson Summer House im Hennepin County, Minnesota, Vereinigte Staaten

Titel:
 The Summer House (1993), britischer Film von Waris Hussein 
 In the Summer House, Theaterstück von Jane Bowles (1953)
 Dreams From A Summer House, Drama von Alan Ayckbourn (1992)
Siehe auch:
 Sommerhaus